Djam steht für:
 Dschām (Ort), eine historische Siedlung in der afghanischen Provinz Ghor
 Djam (Film), französischer Film von Tony Gatlif (2017)
 Djam (Fluss), ein Nebenfluss des Sanaga in Kamerun